Die Amindiven sind eine der Inselgruppen in der Lakkadivensee, die zum indischen Unionsterritorium Lakshadweep gehören. Sie umfassen die vier bewohnten Inseln Kadmat (3,12 km²), Amini (2,59 km²), Kiltan (1,63 km²) und Chetlat (1,14 km²) sowie die als Vogelparadies bekannte, unbewohnte Insel Bitra (0,11 km²) und einige weitere, unbewohnte Eilande. Die Einwohnerzahl beträgt rund 18.900 (Stand: Volkszählung 2001).

Gemeinsam mit den Lakkadiven und der Insel Minicoy werden die Amindiven als Unionsterritorium Lakshadweep von der indischen Zentralregierung in Neu-Delhi verwaltet.

Klimatabelle 

Inselgruppe (Asien)
Inselgruppe (Indien)
Inselgruppe (Lakkadivensee)
Geographie (Lakshadweep)